Chester Nimitz – amerykański admirał, dowódca Floty Pacyfiku podczas II wojny światowej
 USS „Nimitz” (CVN-68) – amerykański lotniskowiec z napędem jądrowym nazwany na cześć admirała Nimitza.
 Lotniskowce typu Nimitz - typ amerykańskich lotniskowców, zapoczątkowany przez USS „Nimitz” (CVN-68)